Egyiptomi Szent Izidor (? – 399 előtt) szentként tisztelt ókeresztény egyiptomi remete
 Peluszioni Szent Izidor (370 körül – 435/440 körül) ókeresztény egyiptomi szerzetes, egyházi író
 Sevillai Szent Izidor (556–636) kora középkori hispániai egyházi író, egyháztanító